Punto – concetto primitivo della geometria
 Punto – segno di interpunzione
 Punto – determinazione della posizione di una nave
 Punto di sutura – elemento della procedura chirurgica detta "sutura"
 Punto materiale – in fisica, corpo di dimensioni trascurabili rispetto al fenomeno oggetto di studio
 Punto di valore – segno della notazione musicale
 Punto – unità usata per stilare graduatorie in elezioni, gare sportive o d'appalto, test, selezioni ecc.
 Punto – nel gioco del poker, sinonimo di "combinazione"
 Punto – tecnica sartoriale e di ricamo (vedere voci relative ai vari tipi di punto, es. Punto imbastitura, Punto croce, ...)
 Punto tipografico – famiglia di unità di misura usata in ambito tipografico
 Punti per pollice – unità di misura informatica
 Il Punto – settimanale italiano fondato e diretto da Vittorio Calef, pubblicato dal 1956 al 1965
 Punto – canzone di Jovanotti
 Fiat Punto – famiglia di utilitarie prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT

Altri progetti